JSI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sciato (Grecia)